Сторожови́й — пасажирський залізничний зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці.

Розташований неподалік від сіл Флорівка, Чутівського району та Бурти, Полтавського району, Полтавської області на лінії Люботин-Західний — Полтава-Південна між станціями Божків (7 км) та Кочубеївка (10 км). 

На платформі зупиняються приміські електропоїзди.

Примітки

Джерела 
 
 

Зупинні пункти Південної залізниці
Зупинні пункти Полтавської області
Транспорт Полтавського району